Список ДОТів, що входили до складу першої лінії оборони київського укріпленого району. 

ДОТи КиУРа
Індустріальний туризм